Le nom Spencer est dérivé du mot anglais dispenser (fournisseur). Il servait à l'origine à désigner une personne fournissant des provisions.

Prénom

Patronyme 

 Abigail Spencer (née en 1981), actrice de cinéma et de télévision américaine ;
  ;
 Arthur Spencer (1897-?), coureur cycliste américain, d'origine anglaise ;
 Baldwin Spencer (né en 1948), homme politique antiguayen ;
 
 Ben Spencer (1992-), joueur anglais de rugby à XV ;
 Bud Spencer (1929-2016), acteur et nageur italien ;
 Carlos Spencer (né en 1975), joueur de rugby néo-zélandais ;
 Charles Spencer Chaplin (1889-1977), mieux connu sous le pseudonyme de Chaplin et de Charlie Chaplin ;
 Charles Spencer  (1964-...), frère de Diana Spencer,
 Clark Spencer (né en 1963), producteur américain,
 Diana Spencer (1961-1997) dite « Lady Di », princesse de Galles, fille d'Edward Spencer ;
 Donald Spencer (1912-2001), mathématicien américain ;
 Douglas Spencer (1910-1960), acteur américain ;
  ;
 Elizabeth Spencer (1737-1831), Comtesse de Pembroke et de Montgomery ;
 Elizabeth Spencer (1921-2019), écrivain américaine ;
 Elmore Spencer (1969-), joueur américain de basket-ball ;
 Émile Spencer (1859-1921), compositeur français ;
 Felton Spencer (1968-2023), basketteur américain ;
  ;
 Freddie Spencer (1903-1992), coureur cycliste américain ;
 Frederick Burdette Spencer (né en 1961), pilote de motos ;
 Galen Spencer (1840-1904), archer américain ;
 
 Georges Spencer, prêtre et prédicateur britannique, vénérable de l'Église catholique ;
 Harold Spencer Jones, astronome britannique ;
 
 Jamie Spencer (né en 1980), jockey irlandais ;
 Jesse Spencer (né en 1979), acteur australien ; 
 
 Julia Spencer-Fleming (1961-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 LaVyrle Spencer (1943-), romancière américaine ;
 Leonard James Spencer (1870-1959), minéralogiste britannique ;
 Lilly Martin Spencer (1822-1902), peintre américaine
 
 Marvin Spencer (né en 1973), coureur cycliste antiguais ;
 Neal Spencer, égyptologue irlandais ;
 Octavia Spencer (1972-), actrice et productrice américaine ;
 Percy Spencer, (1894–1970), inventeur américain ;
 Percival Spencer, (né en 1975), athlète jamaïcain ;
 Lady Randolph Spencer-Churchill (1854-1921), épouse de Lord Randolph Churchill et mère de Winston Churchill ;
 Richard B. Spencer (né en 1978), militant de l'Alternative Right américaine,
 Robert Spencer (né en 1962), écrivain américain ;
 Ross H. Spencer (1921-1998), écrivain américain ;
 Scott Spencer (né en 1945), écrivain américain ;
 Walter Baldwin Spencer (1860-1929), biologiste et anthropologue britanno-australien ;
 William Robert Spencer (1769-1834), poète anglais ;
 Willie Spencer (1895-1963) coureur cycliste américain, d'origine anglaise.

Personnages fictifs 
 Eliot Spencer, un personnage de fiction de la série télévisée américaine Leverage
 Spencer Reid, un des personnages de la série télévisée Esprits criminels
 Le docteur Spencer, un des héros des aventures de science-fiction du magazine Météor
 Spencer Hastings, une des héroïnes de la série télévisée américaine pour adolescents Pretty Little Liars
 Spencer Monroe, un personnage de la série télévisée américaine The Walking Dead

Pseudonyme 

 Spencer, un des pseudonymes du chanteur italien Ken Laszlo.

Toponyme

Australie 
 Golfe Spencer.

États-Unis 
 l'île Spencer, une île de l'État de Washington aux États-Unis ;
 Spencer (Caroline du Nord) ;
 Spencer (Dakota du Sud) ;
 Spencer (Idaho) ;
 Spencer (Indiana) ;
 Spencer (Iowa) ;
 Spencer (Massachusetts) ;
 Spencer, ville dans l’État de New York ;
 Spencer (Ohio) ;
 Spencer, ville située en Oklahoma ;
 Spencer (Tennessee) ;
 Spencer (Virginie-Occidentale).

Divers 
 Spencer, une veste courte croisée
 Spencer, un fusil militaire américain, apparu et largement diffusée pendant la guerre de Sécession
 Opération Spencer, une opération alliée en France pendant la Seconde Guerre mondiale
 Marks & Spencer, une chaîne de magasins britannique
 La Spencer, une bière trappiste du Massachusetts

Cinéma et télévision  

 Spencer, une série télévisée américaine diffusée en 1984 / 1985 sur NBC.
 Spencer, un film de Pablo Larraín sur la vie de Diana Spencer, ici incarnée par Kristen Stewart.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Patronyme américain
Prénom masculin
Prénom américain